Фонд B612 — частный некоммерческий фонд с главным офисом в Соединённых Штатах, посвящённый защите Земли от астероидов. Этим занимаются учёные, бывшие астронавты, а также инженеры из Института перспективных исследований, Юго-западного Научно-исследовательского института (Southwest Research Institute — SwRI) со штаб-квартирой в Сан-Антонио (Техас, США), Стэнфордского университета, НАСА и аэрокосмической промышленности.

Фонд проводит две линии исследований: одна из них направлена на обнаружение астероидов, которые могут столкнуться с Землёй, вторая — на поиск и разработку технологических средств, позволяющих отклонить такие астероиды от их курса, чтобы предотвратить столкновение. 

Текущая цель фонда состоит в проектировании и создании частного космического телескопа «Oхранник» (), который должен быть запущен в 2017—2018 году. Инфракрасный телескоп с глубоким охлаждением, запущенный на орбиту, подобную орбите Венеры, поможет идентифицировать астероиды и другие околоземные объекты (NEOs), которые представляют угрозу в плане столкновения с Землёй.

Фонд назван по имени астероида B-612, на котором жил герой философской сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

См. также 
 Астероиды, сближающиеся с Землёй
 Тунгусский метеорит

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 B612 Foundation: Sentinel Mission Factsheet (Feb. 2013, PDF)
 NEO Threat Detection and Warning: Plans for an International Asteroid Warning Network, Presentation to the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UN COPUOS) by Dr. Timothy Spahr, Director, Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory, February 18, 2013 (PDF)

Научные организации США
Некоммерческие организации США
Астрономические исследования
Защита от астероидов
Маленький принц